Иоахим Калманович (Иехояхи́н, Иоахим Клементьевич) Стуче́вский (7 февраля 1891, Ромны, Полтавская губерния — 14 ноября 1982, Тель-Авив) — израильский композитор, виолончелист, музыковед и музыкально-общественный деятель.

Биография 
Иоахим Стучевский родился в Ромнах (Полтавская губерния Российской империи) в семье потомственных клезмеров. Его отец Калман-Лейб Стучевский был кларнетистом. Иоахим, как и его младшие братья Семён (в будущем пианист, Народный артист РСФСР) и Александр (в будущем флейтист, солист оркестра Большого театра), с детства начал учиться музыке и вскоре уже играл в клезмерских ансамблях со своим отцом. Начав в пять лет со скрипки, в дальнейшем Иоахим перешёл на виолончель. В Херсоне, куда в 1903 году перебралась его семья, он брал уроки игры на виолончели у А. В. Кузнецова (ученика К. Ю. Давыдова) и у А. А. Лукинича. С 1909 года учился в Лейпцигской консератории у Юлиуса Кленгеля, окончив учёбу в 1912 году.

По окончании консерватории Стучевский остался в Германии, чтобы избежать военной службы. Он играл в Йенском струнном квартете и в местном симфоническом оркестре, а после начала Первой мировой войны ему пришлось, как русскому подданному, уехать из Германии в Швейцарию, где он до 1924 года преподавал в Цюрихе. Во время пребывания в Цюрихе он работал над учебником виолончельной игры, ставшим впоследствии одним из основных учебников XX века по этому инструменту (в частности, русский перевод первых двух томов вышел в Москве в 1934—35 годах). Помимо преподавания, он также давал концерты как солист и в составе камерных коллективов. В эти годы он начал сотрудничать с Обществом еврейской народной музыки, давая лекции и концерты еврейской музыки.

В 1924 году Стучевский переехал в Вену. Там он стал участником Венского струнного квартета (иначе известного как Квартет Колиша), первым исполнявшего произведения авторов Новой венской школы (Шёнберга, Берга, Веберна). Он также был членом Венского трио и Венского дуэта, где его партнёром был пианист Фридрих Вюрер. В Вене Стучевский стал организатором местного Общества еврейской музыки, а также сионистской газеты «Die Stimme». Он уделял значительное внимание изучению еврейского фольклора, написав в эти годы ряд произведений, в которых сочетались еврейские фольклорные мотивы и традиционные европейские музыкальные формы. В числе произведений этого периода были «13 еврейских народных мелодий» (1924) и «Еврейская песня» (1937) для виолончели и фортепиано, «Четыре еврейских танца» (1929) и «Палестинские эскизы» (1931) для фортепиано и другие работы.

В 1938 году, накануне аншлюса Австрии нацистской Германией, Стучевский со своей невестой и бывшей ученицей Ревеккой Шейн бежал из Вены в Швейцарию, а оттуда в Палестину. Там он стал инспектором Национального совета (Ваад Леуми) еврейского ишува по делам музыкального образования, а также вёл преподавательскую работу и давал концерты в городах и еврейских сельскохозяйственных поселениях. Помимо сольных выступлений, он создал с Иосифом Каминским, концертмейстером скрипок Палестинского филармонического оркестра, струнный квартет, а также выступал с пианистом Михаэлем Таубе и со своей второй женой Юлией, певицей-сопрано. Концерты в разных населённых пунктах часто организовывались за его счёт.

В преддверии создания Государства Израиль и после его основания Стучевский продолжал работу по сбору еврейского фольклора. В первую очередь его интересовали хасидские мелодии. В 1946 году он выпустил сборник «Народные песни», в 1950 году — «120 хасидских мелодий», а в начале 70-х годов — три тома «Хасидских напевов». В 1959 году в Тель-Авиве вышли его научные труды, посвящённые клезмерам и музыкальному фольклору евреев Восточной Европы. Он также продолжал сочинять собственные произведения, в основном оставаясь в рамках малых форм и сохраняя верность позднеромантическому стилю, который он так и не променял на новые веяния. Среди работ крупных жанров этого периода — кантата «Песнь светлой скорби» на слова Шлойме Шенхуда, посвящённая бойцам Войны за независимость (1957); симфонические поэмы «Цфат» (1960) и «Израиль» (1964; премия Израильского филармонического оркестра); сюиты для виолончели и фортепиано («Израильская», 1942; «Хасидская», 1946). Последней его работой стали написанные в 1982 году «Четыре еврейские мелодии». Его переложения для виолончели классических фортепианых произведений получили особую известность и вошли в современный мировой виолончельный репертуар. В первые десятилетия после основания Израиля Стучевский также издал ряд учебно-педагогических работ для юных музыкантов.

Основные сочинения 
Список приводится по биографической справке, составленной проф. Иехоашем Гиршбергом.

Оркестровые произведения 
 Концертино для виолончели с оркестром (1957)
 «К юности» (1958)
 Фантазия для гобоя, арфы и струнного оркестра (1959)
 Концертанте для флейты и струнного оркестра (1963)

Камерная музыка 
 «Боже, зачем ты нас оставил» для виолончели и фортепиано (1923)
 «Четыре еврейских танца» для фортепиано (1929)
 «Хасидский танец» для фортепиано (1934)
 «Виды Израиля» для фортепиано (1950)
 «Кадиш» для виолончели и фортепиано (1957)
 «Композиция» для виолончели (1970)
 «Израильская сюита» для виолончели и фортепиано (1977)

Вокальная и хоровая музыка 
 «Песня для моего сердца» (сл. М. Штекелис, 1954)
 «Горянка» (сл. У. Офека, 1955)
 «Пять песен» (1955)
 «Герцль» (сл. А. Бройдеса, 1956)

Признание заслуг 
За время послевоенной деятельности Иоахим Стучевский был удостоен ряда израильских и международных наград. В 1963 году он получил Премию имени Пятигорского, вручаемую Международной ассоциацией виолончелистов в Нью-Йорке. Среди израильских наград Стучевского — три Премии имени Энгеля (1951, 1959 и 1965) и премия Ассоциации композиторов, авторов и музыкальных издателей в Израиле (АКУМ, 1973).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статья Стучевский И. в Музыкальной энциклопедии
 Стучевский, Иоахим в Еврейской виртуальной библиотеке 
 Цви Авни. Стучевский Иоахим на сайте Информационного центра израильской музыки 
 Иоахим Стучевский на сайте Musica Judaica 

Выпускники Лейпцигской высшей школы музыки и театра
Собиратели фольклора